Molins kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Molins-sur-Aube, kommun i departementet Champagne-Ardenne,

Spanien 

 Molins de Rei (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar